Лос Чинос има више значења:

 Лос Чинос (Асенсион), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Чинос, Ранчо ел Контрабандо (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Чинос (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Чинос (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Чинос (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Чинос (Мокорито), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Чинос (Салвадор Алварадо), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Чинос (Агва Пријета), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Чинос (Бакоачи), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Чинос (Бенхамин Иљ), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Чинос (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Чинос (Карбо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Чинос, Парсела (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Чинос (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Чинос (Магдалена), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Чинос (Мазатан), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Чинос (Питикито), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Чинос (Киријего), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Чинос (Рајон), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Чинос, Нуево Херусален (Сојопа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Чинос (Урес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику